Чемпионат Уэльса по футболу 2008/2009 годов — 17-й сезон Валлийской премьер-лиги. Он начался 15 августа 2008 и закончился 25 апреля 2009 года. Чемпионский титул не смог защитить клуб «Лланелли».

Клубы-участники

Турнирная таблица

Ссылки 
 Официальный сайт
 Статистика на rsssf.com
 Статистика на soccerway.com

Футбол в Европе в 2008 году
Футбол в Европе в 2009 году
Чемпионат Уэльса по футболу
Спорт в Великобритании в 2008 году
Спорт в Великобритании в 2009 году
Национальные футбольные чемпионаты в сезоне 2008/2009